James Davies (1845-1910) – calciatore gallese
 James Davies (1980) – politico britannico
 James Davies (1982) – calciatore australiano
 James Davies (1990) – rugbista gallese
 James Davies (...) – tennista statunitense